В список включены официальные символы штата Висконсин, США.

Примечания 

 
Висконсин
Символы